Турнир в Марселе по стоклеточным шашкам прошёл с 17 по 29 мая 1924 года. Изначально организаторы турнира ставили перед собой амбициозную задачу провести чемпионат мира с привлечением сильнейших игроков Европы и Америки, но в итоге смогли собрать всего шесть участников, из которых только Исидор Вейс и Бенедикт Шпрингер считались признанными претендентами на мировое первенство. В связи с этим турнир был объявлен организаторами "чемпионатом Европы". Турнир игрался в два круга, при этом каждый игрок с каждым играл по две партии подряд. Шпрингер одержал в турнире уверенную победу, но титул чемпиона Европы Французская федерация шашек за ним признавать отказалась.

Итоги турнира

Партии турнира 
Шпрингер (белые) - Рику (чёрные) 
1. 34-30 18-23 2. 30-25 12-18 3. 33-28 7-12 4. 40-34 20-24 5. 34-30 17-21 6.
39-33 21-26 7. 31-27 11-17 8. 27-21 16x27 9. 32x21 23x32 10. 37x28 18-23 11.
42-37 23x32 12. 37x28 26-31 13. 36x27 17x26 14. 38-32 13-18 15. 41-37 9-13 16.
43-38 1-7 17. 44-39 4-9 18. 50-44 18-23 19. 47-42 12-18 20. 46-41 7-12 21.
41-36 15-20 22. 44-40 10-15 23. 49-43 24-29 24. 33x24 20x29 25. 39-34 6-11 26.
37-31 26x37 27. 42x31 15-20 28. 30-24 19x39 29. 28x10 5x14 30. 43x23 18x29 31.
35-30 13-19 32. 30-24 19x30 33. 25x23 9-13 34. 38-33 13-19 35. 32-28 8-13 36.
27-22 20-24 37. 22-17 12x21 38. 23-18 13x22 39. 28x6 21-26 40. 31-27 26-31 41.
27-22 31-37 42. 6-1 24-30 43. 33-28 2-8 44. 22-17 19-24 45. 40-35 Чёрные сдались

Шпрингер (белые) - Де Бур (чёрные)
1. 33-28 18-23 2. 34-30 12-18 3. 30-25 7-12 4. 40-34 1-7 5. 39-33 20-24 6.
34-30 14-20 7. 25x14 9x20 8. 30-25 10-14 9. 44-39 4-9 10. 50-44 17-21 11.
31-26 24-29 12. 26x17 12x21 13. 33x24 20x29 14. 39-33 14-20 15. 33x24 20x29
16. 44-39 15-20 17. 25x14 9x20 18. 36-31 5-10 19. 49-44 29-33 20. 38x29 23x34
21. 39x30 21-27 22. 32x21 16x36 23. 30-24 20x29 24. 28-22 18x27 25. 37-32
27x40 26. 45x5 7-12 27. 5-37 12-18 28. 42-38 11-17 29. 37-42 6-11 30. 41-37
18-22 31. 35-30 11-16 32. 30-24 16-21 33. 24-20 21-26 34. 20-14 17-21 35.
14-10 Чёрные сдались

Литература 
 Het Meester-Damtournooi te Marseille // Het damspel - № 6 -  Juni 1924 - p. 105 - 106
 Tournoi Internnational de Marseille // Le Jeu de Dames - № 43 - Juillet 1924 - p. 634 - 635
 Het tournooi te Marseille // Nieuwe Rotterdamsche Courant - 04.06.1924

Примечания

Ссылки 
 Владимир Вавилов Рождественский привет от Шпрингера — на Едином Шашечном Сайте

См. также 

Чемпионаты мира по международным шашкам